Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
 Nato (label), Frans platenlabel
 Nato (plaats), een plaats in Madagaskar